Pfeilsticker ist der Name folgender Personen:
 Carl Gottlieb Pfeilsticker (1779–1841), württembergischer Verwaltungsbeamter
 Gottlieb Pfeilsticker (1811–1866), deutscher Architekt
 Konrad Pfeilsticker (1929–1995), deutscher Lebensmittelchemiker
 Walther Pfeilsticker (1880–1969), deutscher Frauenarzt und Genealoge